Соучастники:

 Соучастники — несколько лиц, совместно совершивших одно преступление
 «Соучастники» — первый эпизод четвёртого сезона 2008 года британского научно-фантастического телесериалa «Доктор Кто».

См. также 
 Соучастник